La bataille de Boukraa peut faire référence à :
 Attaque de Boukraa en 
 Attaque de Boukraa en 
 Attaques de Smara et Boukraa en